Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Raúl Ramírez 6–3, 3–6, 6–4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Alan King Tennis Classic 1977